Leszczyna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Leszczyna, village de la voïvodie de Lublin
 Leszczyna, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Leszczyna, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Leszczyna, village de la voïvodie de Mazovie
 Leszczyna, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie